Сьюдад-Реаль () :

 Сьюдад-Реаль — город в Испании.
 Сьюдад-Реаль — провинция в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
  — аэропорт.

 Сьюдад-Реаль, Антонио (1551—1617) — испанский католический миссионер и филолог.